LCAS steht für:
 LCAS Logistics-Coordination & Assessment Service Hohenstein & Hagen GmbH, eine ehemalige Dienststelle des Bundesnachrichtendienstes
 Link Capacity Adjustment Scheme, eine Methode zur dynamischen Anpassung der Bandbreite von virtuell verketteten Containern bei der Synchronen Digitalen Hierarchie. Sie wurde im ITU-T Standard G.7042 spezifiziert.

Abkürzung